José Manuel Hernández puede referirse a:

 José Manuel Hernández (El Mocho) (1853-1921), militar venezolano;
 José Manuel Hernández Hernández (19??-), político español.

en:José Manuel Hernández